Antonio Maurizio Schillaci (1962) – ex calciatore italiano
Giovanni Schillaci (1967) – ex lottatore italiano
Giuseppe Schillaci (1958) – vescovo di Lamezia Terme
Orazio Schillaci (1966) – politico, medico e accademico italiano
Salvatore Schillaci (1964) – ex calciatore italiano